Бори́с Ба́бич:
 Бабич, Борис Вячеславович — общественный и политический деятель УНР.
 Бабич, Борис Карлович (1903—1966) — украинский советский ортопед, травматолог.